Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Campbell (Campbell County) :
 comté de Campbell (Dakota du Sud) ;
 comté de Campbell (Kentucky) ;
 comté de Campbell (Tennessee) ;
 comté de Campbell (Virginie) ;
 comté de Campbell (Wyoming).

Voir aussi 
Par ailleurs, il a autrefois existé, de 1828 à 1931 inclus, un comté de Campbell dans l'État de (Géorgie), mais il est à présent entièrement incorporé dans le comté de Fulton dans le même État.